Imbsweiler ist der Familienname folgender Personen:

 Gerd Imbsweiler (1941–2013), deutscher Schauspieler, Regisseur und Hausautor 
 Marcus Imbsweiler (* 1967), deutscher Schriftsteller und Musikredakteur